Gota de Leche es el nombre que recibían las consultas de maternidad creadas a fines del siglo XIX en Francia y replicadas en otros países. Puede referirse a:

 Gota de Leche
 Gota de Leche (San Sebastián), España.
 Gota de Leche (Melilla) o centro asistencial de Melilla, España. 
 Gota de Leche (Chile)
 Gota de Leche (Lota), edificio de la Gota de Leche en Lota, Chile.